Укереве — многозначный термин, может обозначать:

 Укереве — альтернативное название озера Виктория.
 Укереве — самый большой остров на озере Виктория.
 Укереве — один из семи административных округов в регионе Мванза в Танзании.